Sarwadadi (Talun), een plaats in Indonesië
Sarwadadi (Kawunganten), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing